Сон Дэ Нам (, 5 апреля 1979) — южнокорейский дзюдоист, чемпион олимпийских игр.

Биография 
Родился в 1979 году. Большую часть карьеры выступал в весе до 81 кг. В 2009 году выиграл турнир Большого шлема в Париже. В ноябре 2010 года получил серьёзную травму, после чего перешёл в категорию до 90 кг.

В 2012 году завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Лондоне, в финале победив кубинца А. Гонсалеса. Стал знаменосцем своей страны на церемонии закрытия игр.

После завершения карьеры стал тренером, работал со сборными Южной Кореи и Китая. Среди учеников Сон Дэ Нама — Ан Чхаллим, Чо Гу Хам, Ан Ба Уль и Квак Тонхан.

Примечания

Ссылки 
 
 

Дзюдоисты Республики Корея
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Олимпийские чемпионы от Республики Корея
Олимпийские чемпионы по дзюдо